

Portugal 
Igreja de São João Evangelista do Alfange — em Santarém
Igreja de São João Evangelista (Aveiro)
Igreja de São João Evangelista (Funchal)
Igreja de São João de Deus (Chaves)

Inglaterra 
Capela de São João Evangelista (Londres)

Desambiguações de templos